El Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 1973 se celebró para determinar el Campeón de la División I de la NCAA. Llegaron 25 equipos a la fase final, disputándose la Final Four en el St. Louis Arena de San Luis, Misuri.

Los ganadores fueron por séptimo año consecutivo, y noveno título en diez convocatorias, el equipo de la Universidad de California, Los Ángeles, derrotando en esta ocasión en la final a la Universidad de Memphis.

Equipos

Fase final
* – Denota partido con prórroga.

East region

Midwest region

Mideast region

West region

Final Four

Tercer y cuarto puesto

Final Four

Semifinales

Final

Referencias

Enlaces externos 
Resultados en sports-reference.com

Baloncesto en 1973
Campeonato de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA